

Населені пункти та їхні частини

 Ґротовиці — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґротовиці — село в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґротовиці — частина міста Ополе в Опольському воєводстві

Примітки